Il distretto di Vel'sk (, Vel'skij municipal'nyj rajon) è un rajon dell'Oblast' di Arcangelo, in Russia. Il centro amministrativo che dista 750 chilometri da Mosca, è la città di Vel'sk, con 27.000 abitanti. La sua densità è di 5,8 abitanti per chilometro quadrato.

Popolazione

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rajon dell'Oblast' di Arcangelo